Viša liga (ruski: Высшая лига, ukrajinski: Вища ліга) je bilo najviše nogometno ligaško natjecanje u sovjetskom nogometu.

Prvaci i najbolji strijelci

Općenite statistike

Uspjesi prema klubu

Rezultati po republici

Ljestvica svih vremena 

1Dva boda za pobjedu. 1973., bod se dodjeljivao momčadi za neriješen rezultat, ali samo za momčad koja je nakon regularnog dijela pobijedila na jedanaesterce. 1978. – 1988., broj neriješenih susreta, za koje se dodjeljivao bod je bio ograničen.

Republike koje nikad nisu imale prvoligaša su bile Turkmenska SSR i Kirgiska SSR.

Vidi još 
Državna prvenstva bivših sovjetskih republika

Izvori 
SSSR - Konačne ljestvice, rsssf.com. Po stanju na 9. lipnja 2006.

SSSR
Šport u SSSR-u